

Niemcy 
 Karlshagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Karolewo
 Płonino